Jan Vriends (bioloog), een bioloog uit Asten
Jan Vriends (auteur), een striptekenaar en zanger